Johan Richter er navnet på flere personer:

 Johan Richter (maler) (1665-1745) – svensk-italiensk maler
 Johan Richter (opfinder) (1901-1997) – norsk ingeniør, fabrikant og opfinder (Johan Christopher Fredrik Carl Richter)
 Johan Richter (arkitekt) (1925-1998) – dansk arkitekt (Johan Vondriak Richter)

Se også 
 Johann Richter